El título Cuneo puede referirse a:

 Cuneo, apellido;
 Cuneo, provincia italiana;
 Cuneo, ciudad italiana;
 Cuneo, localidad en el estado estadounidense de California.
 Cuneo, palabra italiana para cuña